Абанькин — русская фамилия.

Известные носители 
 Абанькин, Витольд Андреевич (род. 1946) — российский диссидент и правозащитник.
 Абанькин, Павел Сергеевич (1902—1965) — советский военно-морской деятель, адмирал; дядя Витольда Абанькина.